

Persone 
 Bonetti – cognome italiano
Alessandro Bonetti – calciatore italiano
Alessandro Bonetti – pilota automobilistico italiano
Andrea Bonetti – politico italiano
Antonio Bonetti – pittore italiano
Antonmaria Bonetti – militare, giornalista e scrittore italiano
Argentina Bonetti, meglio nota come Argentina Altobelli – politica e sindacalista italiana
Augusto Bonetti – arcivescovo cattolico italiano
Cesare Bonetti – sollevatore italiano
Dario Bonetti – allenatore ed ex calciatore italiano
Elena Bonetti – ricercatrice e politica italiana
Fabio Bonetti, meglio noto come Fabio Volo – attore, scrittore, conduttore radiofonico, conduttore televisivo, sceneggiatore e doppiatore italiano
Federico Bonetti Amendola, nome d'arte di Federico Amendola – compositore italiano
Francesco Bonetti – pittore italiano
Giovanni Bonetti – ex calciatore italiano
Greta Bonetti – doppiatrice italiana, figlia di Marco
Ivano Bonetti – allenatore ex calciatore italiano
John Bonetti – giocatore di poker statunitense
Leonardo Bonetti – poeta e scrittore italiano
Leonardo Bonetti – comico italiano
Lorenzo Bonetti – pallavolista italiano
Luciano Bonetti – imprenditore, dirigente d'azienda e dirigente sportivo italiano
Marco Bonetti – attore e doppiatore italiano
Mario Bonetti – ammiraglio italiano
Mario Bonetti – ciclista su strada italiano
Massimo Bonetti – attore italiano
Mathilde Bonetti – scrittrice e traduttrice italiana
Maurizio Bonetti – ex fondista di corsa in montagna italiano
Michael Bonetti – ex sciatore alpino svizzero
Peter Bonetti – ex calciatore inglese
Pierfranco Bonetti – partigiano italiano
Pietro Bonetti – calciatore italiano
Salvatore Bonetti – ex rugbista a 15 italiano
Stefano Bonetti – pilota motociclistico italiano
Tatiana Bonetti – calciatrice italiana
Uberto Bonetti – artista italiano

Altro 
Bonetti – comunità non incorporata della contea di El Dorado in California, Stati Uniti d'America